mini|120px| Antwerpen
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1974 war das 29. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis 7. April 1974 in Antwerpen statt. Es war die vierte Dreiband-WM in Belgien.

Geschichte 
Zum zweiten Mal nach 1953 war der „Stadfeestzaal“ Austragungsort der Weltmeisterschaft.

Ausgerechnet in seiner Heimatstadt Antwerpen riss die Siegesserie von Raymond Ceulemans ab. In der letzten Partie des Turniers musste Ceulemans gewinnen. Nobuaki Kobayashi reichte bereits ein Unentschieden zum WM-Titel. Nach einem klaren Vorsprung von 22 Punkten für Kobayashi kämpfte sich Ceulemans wieder heran und ging sogar mit 59:54 in Führung. Dann stieß Kobayashi die Partie mit einer Serie von 6 Punkten aus und holte sich als erster Japaner den Weltmeistertitel.

Es war ein wahres Mammutturnier mit 12 Teilnehmern, wobei jeder gegen jeden spielte. Diese Turnierform sollte in den nächsten Jahren zum Standard werden.

Modus 
Gespielt wurde „Jeder gegen Jeden“ bis 60 Punkte.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1974
Karambolageveranstaltung 1974
Billardturnier in Antwerpen